Purcăreni se poate referi la:

Localități în România 
 Purcăreni, Brașov, sat în județul Brașov 
 Purcăreni (Micești), Argeș, sat în județul Argeș 
 Purcăreni (Popești), Argeș, sat în județul Argeș

Vezi și 
 Purcari (dezambiguizare)